TIC eller tic har flere betydninger:
 Teknologisk Informations-Center
 Total Inorganic Carbon, Total uorganisk carbon
 Tic (ufrivillig muskelbevægelse)

Referencer